Абланиця — назва населених пунктів у Болгарії:

 Абланиця — село, громада Хаджидимово Благоєвградської області
 Абланиця — село, громада Ловеч Ловецької області
 Абланиця — село, громада Велінград Пазарджицької області